День работника лёгкой промышленности — профессиональный праздник:

  — День работников лёгкой промышленности (отмечается во второе воскресенье июня).
  — День работников лёгкой промышленности (отмечается во второе воскресенье июня).